Mercantile Credit Classic 1986 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 3 по 12 января 1986 года в Уоррингтоне, Англия. Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Клиффа Торбурна со счётом 13:12.

В последний раз турнир проходил в Уоррингтоне.

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

''Матчи до 5 побед

 Тони Джонс 5:3 Вилли Торн  
 Билл Вербенюк 5:3 Джефф Фудс  
 Дуг Маунтджой 5:4 Уоррен Кинг  
 Дин О'Кейн 5:0 Пол Медэти  
 Стивен Хендри 5:4 Сильвиньо Франсиско  
 Нил Фудс 5:3 Малкольм Брэдли  
 Берни Миккельсен 5:3 Рэй Риардон  
 Джон Кэмпбелл 5:2 Джим Доннелли  
 Фред Дэвис 5:2 Кирк Стивенс  
 Юджин Хьюз 5:2 Джим Вич  
 Джо Джонсон 5:4 Боб Харрис  
 Перри Манс 5:4 Мартин Смит  
 Тони Мео 5:3 Джо О'Бои  
 Барри Уэст 5:2 Марк Уайлдмэн  
 Клифф Торбурн 5:1 Джек Маклафлин  
 Майк Халлетт 5:2 Джон Ри 

 Стив Дэвис 5:1 Боб Шаперон  
 Джимми ван Ренсбург 5:3 Джон Пэррот  
 Питер Франсиско 5:1 Эдди Чарльтон  
 Дэйв Мартин 5:3 Томми Мёрфи  
 Марсель Говро 5:3 Дэвид Тейлор  
 Пэдди Браун 5:3 Клифф Уилсон  
 Джимми Уайт 5:1 Дэнни Фаулер  
 Джон Вирго 5:3 Мэтт Гибсон  
 Тони Ноулз 5:4 Джино Ригитано  
 Мёрдо Маклауд 5:2 Эдди Синклэр  
 Вик Харрис 5:3 Терри Гриффитс  
 Рекс Уильямс 5:0 Майк Уоттерсон  
 Алекс Хиггинс 5:0 Мик Фишер  
 Грэм Крипси 5:1 Джон Спенсер  
 Деннис Тейлор 5:1 Джек Фицморис  
 Дин Рейнолдс 5''':1 Пэт Хулихэн

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Классик (снукер)
1986 год в снукере